Paul Hermberg ist der Name folgender Personen:

* Paul Hermberg (Kaufmann) (1855–1915), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Paul Hermberg (Wirtschaftswissenschaftler) (1888–1969), deutscher Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler